Bernat Lassaletta (Alacant, 1882 - Barcelona, 1948), enginyer industrial, professor i catedràtic a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona 
 José Luis Lassaletta Cano (Alacant, 1933 -2002), alcalde d'Alacant (1979 - 1991)
 Lluís de Lassaletta i Delclós (Barcelona, 1921 - Bata, Guinea Equatorial, 1957) explorador de l'Àfrica